Rottenberger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adolf Rottenberger (1878–unbek.), deutscher Geschäftsmann und NSDAP-Funktionär
 Friedrich Leo von Rottenberger (1872–1938), österreichischer Gartenbaufachmann, Direktor von Schönbrunn und der Bundegärten
 Georg Rottenberger (1894–unbek.), deutscher Fußballspieler der 1910er Jahre
 Heinrich Rottenberger (1899–1956), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
  Rothenberger